Sct. Nicolai (/Sankt Nicolai/Skt. Nicolai/Sct. Nikolaj/Sankt Nikolaj/Skt. Nikolaj/Sankt Nicolaus) kirke, der er opkalde efter Sankt Nikolaus, findes flere steder:

Danmark 
 Nylars kirke - Rundkirke i Nylarsker Sogn på Bornholm.
 Sankt Nicolaj Kirke (Bogense) – en kirke i Bogense Sogn i Nordfyns Kommune.
 Sankt Nikolaj Kirke (Esbjerg) – en katolsk kirke i Esbjerg.
 Sankt Nikolai Kirke (Farup) - en kirke i Farup Sogn i Esbjerg Kommune.
 Sankt Nikolai Kirke (Holbæk) – en kirke i Sankt Nikolai Sogn i Holbæk Kommune.
 Sankt Nikolaj Kirke (Hvidovre) – en katolsk kirke i Hvidovre.
 Sankt Nicolai Kirke (Kolding) – en kirke i Sankt Nicolai Sogn i Kolding Kommune.
 Sankt Nicolai Kirke (København) – på Nikolaj Plads, delvist nedbrændt 1795, nu kaldet Nikolaj Kunsthal.
 Sankt Nicolai Kirke (Køge) – en kirke i Køge Sogn i Køge Kommune.
 Sankt Nicolai Kirke (Middelfart) – en kirke i Middelfart Sogn i Middelfart Kommune.
 Sankt Nicolaus Kirke (Møgeltønder)
 Sankt Nikolai Kirke (Nakskov) – en kirke i Sankt Nikolai Sogn i Nakskov, Lolland Kommune.
 Sankt Nicolaj Kirke (Randers)
 Sankt Nicolai Kirke (Roskilde)
 Sankt Nicolai Kirke (Skælskør) – en kirke i Skælskør Sogn i Slagelse Kommune.
 Sankt Nicolai Kirke (Rønne) – en kirke i Rønne Sogn i Bornholms Regionskommune.
 Sankt Nicolai Kirke (Svendborg) – en kirke i Sankt Nikolaj Sogn i Svendborg Kommune.
 Sankt Nikolai Kirke (Varde) – en nedrevet kirke i Varde
 Sankt Nicolai Kirke (Vejle) – en kirke i Sankt Nikolaj Sogn i Vejle Kommune.
 Sankt Nicolaj Kirke (Viborg) – eksisterede fra ca. år 1300 til ca. 1500
 Sankt Nicolai Kirke (Aabenraa) – en kirke i Aabenraa Sogn i Aabenraa Kommune.
 Sankt Nikolaj Kirke (Aarhus) – katolsk kirke i Aarhus

Italien 
 Sankt Nikolai Kirke (Palmi) – en kirke i Palmi.

Kina 
 Sankt Nikolaj Kirke (Harbin)

Sverige 
 Sankt Nikolai Kirke (Halmstad) – en kirke i Halland, Sverige.
 Sankt Nikolai Kirke (Simrishamn) – en kirke i Skåne, Sverige.
 Sankt Nikolai Kirke (Sölvesborg) – en kirke i Blekinge, Sverige.
 Sankt Nikolai Kirke (Trelleborg) – en kirke i Skåne, Sverige.

Tjekkiet 
 Sankt Nikolaj Kirke (Staré Město, Prag) – en kirke i kvarteret Malá Strana, Prag i Tjekkiet

Tyskland 
 Sankt Nikolaj Kirke (Burg auf Fehmarn) – en kirke i Burg auf Fehmarn i Holsten
 Sankt Nikolaj Kirke (Egernførde) – en kirke i Egernførde i Sydslesvig
 Sankt Nikolaj Kirke (Flensborg) – en kirke i Flensborg i Sydslesvig
 Sankt Nikolai Kirke (Før) – en kirke på øen Før i Sydslesvig
 Sankt Nikolaj Kirke (Kiel) – en kirke i Kiel i Holsten
 Sankt Nikolaj Kirke (Kappel) – en kirke i Kappel i Sydslesvig